Vitali Bulyga (en biélorusse : ), né le  à Moguilev en Biélorussie, est un ancien footballeur international biélorusse. Il a évolué comme attaquant dans plusieurs clubs russes et biélorusses.

Biographie

Club

Sélection 
Le , il est appelé pour la première fois en équipe de Biélorussie par Eduard Malofeev pour un match des éliminatoires de l'Euro 2004 contre la République tchèque, où il marque un but (défaite 1-3).

Il compte 37 sélections et 8 buts avec l'équipe de Biélorussie entre 2003 et 2008.

Palmarès

En club 
 Dnepr Moguilev :
 Champion de Biélorussie en 1998

 BATE Borissov :
 Champion de Biélorussie en 2009

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Vitali Bulyga avec l'équipe de Biélorussie.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dniepr Mahiliow
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du FK Ouralan Elista
Joueur de l'Amkar Perm
Joueur du Tom Tomsk
Joueur du Luch Vladivostok
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du Saliout Belgorod
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du Jemtchoujina Sotchi
Joueur du FK Orenbourg
Joueur du FK Belchina Babrouïsk
Joueur du FK Dinamo Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Naissance à Moguilev
Naissance en janvier 1980